Ляйбніц, або Лейбніц () — німецьке прізвище.

 Фрідріх Ляйбніц (1597 — 1652) — відомий німецький юрист, професор філософії моралі Лейпцизького університету.
 Готфрід Вільгельм Ляйбніц (1646 — 1716) — провідний німецький філософ, логік, математик, фізик, мовознавець та дипломат.

Німецькі прізвища